Dret:
 Separació o divorci, dissolució del matrimoni
 Separació matrimonial, estat a mig camí del matrimoni i el divorci 
 Separació de poders, idea que estableix que els poders d'un govern han d'estar dividits entre dues o més entitats 
 Separació de l'Església i l'Estat
 Tecnologia:
 Procés de separació o mètode de separació, procediment per separar els components d'una mescla 
 Separació vertical reduïda mínima, separació vertical requerida entre dues aeronaus de 1000 peus 
 Separació angular
 Història:
 Separació d'Alemanya, procés de fragmentació política del Tercer Reich després de la Segona Guerra Mundial
 Guerra de Separació, conflicte bèl·lic que afectà bona part del Principat de Catalunya entre els anys 1640 i 1652
 Separació de Biar
 Miscel·lània:
 Axioma de separació
 Sis graus de separació, teoria que postula que qualsevol persona està connectada a qualsevol altra persona del planeta a través d'una cadena de coneguts que no té més de cinc intermediaris